Andi Grünenfelder – ex fondista svizzero
 Jürg Grünenfelder – ex sciatore alpino svizzero
 Tobias Grünenfelder – ex sciatore alpino svizzero